К. А. Росетті () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 К. А. Росетті () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни К. А. Росетті.
 К. А. Росетті () — комуна в Румунії, у повіті Тулча.
 К. А. Росетті () — село в Румунії, у повіті Тулча. Входить до складу комуни К. А. Росетті.